Quiz, gezelschaps- of mediaspel waarbij kandidaten tegen beloning antwoorden op vragen geven 
Quiz (film), Nederlandse thriller van Dick Maas
Quiz Me Quick, fictiereeks voor de Vlaamse televisiezender Eén
Quiz Show, Amerikaanse dramafilm uit 1994, geregisseerd door Robert Redford